Сту́дия (от ) — организация, занимающаяся тем или иным видом искусств, или помещение для занятия искусством:
  — для занятий искусством: изобразительным, скульптурой, музыкой, танцем, театром, гончарным, оригами, макраме и т. д.
 Аудиостудия — для записи звука.
 Видеостудия — для проведения кино- и видеосъёмок.
 Киностудия — для производства кинопродукции.
 Телестудия — для производства телепрограмм.
 Фотостудия — для проведения фотосъёмок.
 Студия разработки игр — для производства видеоигр.
 Квартира-студия — однокомнатная квартира, в которой жилое помещение и кухня располагаются в одной комнате.
  — тип программного обеспечения для разработчиков: интегрированная среда разработки, среда быстрой разработки приложений и т. д.

См. также 
 Киностудия Windows